

Cinema
Radioactive – film del 2019 diretto da Marjane Satrapi

Musica
Radioactive Records – etichetta discografica
Radio:Active – album del 2008 dei McFly
Radioactive – album del 2011 di Yelawolf
Radioactive – singolo del 1978 di Gene Simmons, dall'album Gene Simmons
Radioactive – singolo del 2010 dei Kings of Leon
Radioactive – singolo del 2011 di Marina and the Diamonds
Radioactive – singolo del 2013 di Rita Ora, dall'album Ora
Radioactive – singolo del 2012 degli Imagine Dragons, dall'album Night Visions

Pagine correlate
Radio Active